Recollection  – album di Leslie Phillips del 1987
Recollection  – album dei Creedence Clearwater Revisited del 1998
Recollection  – album degli Strawbs del 2006
Recollection: The Best of Concrete Blonde  – album dei Concrete Blonde del 1996
Recollection: The Best of Nichole Nordeman  – album di Nichole Nordeman del 2007